Даблдей () — англомовне прізвище. Відомі носії:

 Ебнер Даблдей (; 1819—1893) — офіцер армії Сполучених Штатів Америки.
 Кейтлін Даблдей (; 1984) — американська актриса.
 Порша Даблдей (; 1988) — американська актриса.
 Френк Даблдей (; 1945) — американський актор.

 Даблдей (видавництво)